Димитриос Папавиерос или капитан Гурас () е гръцки офицер, лейтенант от пехотата и андартски капитан, деец на гръцката въоръжена пропаганда в Македония.

Биография 
Димитриос Папавиерос е роден в Мавролитари, Фокида, Гърция. Присъединява се към гръцкита Македонски комитет като взима прякора си по името на героя от Гръцката война за независимост Янис Гурас. В 1907 година оглавява чета от 40 души и се включва в гръцката въоръжена пропаганда в Македония.

След активност известно време в Костур разширява дейността си в областта Мариово. Сътрудничи си с Емануил Кацигарис и Андонис Зоис.

На 6 октомври 1907 година Папавиерос и Кацигарис нападат село Попадия и изгарят 12 къщи.

С Константинос Папаставрос, Александрос Георгиадис и офицерите, Евстатиос Тиафис и Григорис Фалиреас взима участие в битката при Шубраци - хълм на югоизток от Лехово. Гръцките чети са обкръжени от силна османска част между Шубраци и Върбища и след тежка битка се изплъзват като причиняват загуби на османците.

По време на Втората световна война е помощник-отговорник за Клисура в колаборационистката организация на Георгиос Пулос, целяща унищожаването на комунистите от ЕАМ - ЕЛАС и българите от Охрана в Западна Македония.

Бележки 

Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Гръцки офицери
Хора от дем Делфи
Колаборационисти на Нацистка Германия
Починали в Клисура (Гърция)